Călimăneşti több romániai település lehet:

 Kelementelke, Maros megye
 Călimăneşti, Vâlcea megye
 Călimăneşti, Vaslui megye
 Călimăneşti, Vrancea megye